Борис Николаевич Малиновский: Малиновский, Борис Николаевич (1921—2019) — советский и украинский учёный в области вычислительной техники.
 Малиновский, Борис Николаевич (1933—2012) — советский и российский селекционер.